KXL steht für:
 KXL-FM, US-amerikanische News-/Talk-Station
 KXL, US-amerikanische Clear-Channel-Mittelwellenstation, siehe KXL-FM
 ehemaliges Rufzeichen von KXTG, US-amerikanischer Sportradiosender

kxl steht für:
 Nepali Kurukh (ISO-639-3-Code), eine der norddravidischen Sprachen

Abkürzung